East Corinth ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 East Corinth (Maine), eine Ortschaft im Penobscot County, im US-Bundesstaat Maine
 East Corinth (Vermont), eine Ortschaft im Orange County, im US-Bundesstaat Vermont

Siehe auch:
 West Corinth